Anthony da Silva dit Tony, né le  au Creusot (Saône-et-Loire), est un footballeur franco-portugais reconverti entraîneur.

Biographie

Carrière de joueur 
Il a été formé au Paris Saint-Germain. Non retenu par le club parisien, il signe alors au SC Dragões Sandinenses en 1999. Il rejoint ensuite le Deportivo Chaves en 2001, avant de signer au CF Estrela da Amadora pour 50 000 euros, en 2005. Il est alors élu meilleur latéral droit.

En 2007, il part en Roumanie au CFR 1907 Cluj pour 400 000 euros. Il dispute alors des matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa. Il est élu meilleur latéral droit du championnat roumain en 2007-2008,  avant de signer au Vitória Guimarães pour 1 million d'euros et donc de revenir au Portugal. En 2012, il rejoint le FC Paços de Ferreira pour 600 000 euros. Il termine enfin sa carrière au FC Penafiel en 2015.

Carrière d'entraîneur 
Après avoir mis fin à sa carrière de joueur en 2015 au FC Penafiel, Tony devient l'entraîneur assistant de Ricardo Chéu à Académico de Viseu FC ainsi qu'au SC Freamunde. En 2016 il devient entraîneur de l'AD Oliveirense avant de rejoindre il rejoint le GD Bragança en 2017. puis en 2018 il rejoint Vilar de Perdizes. En 2019 il revient au GD Chaves pour entraîner les moins de 19 ans, et quelques mois après son arrivée il rejoint Toni pour devenir son adjoint au sein de l'équipe du Cameroun

Palmarès

En club 
 Paris SG
 Coupe Gambardella:
 Finaliste : 1999
 CFR 1907 Cluj
 Champion de Roumanie (2) :
 Champion : 2008 et 2010.

 Coupe de Roumanie (3) :
 Vainqueur : 2007, 2008 et 2010  

 Supercoupe de Roumanie (2) :
 Vainqueur : 2009 et 2010

 Ligue des champions :
 Participation : 2009, 2011

 Ligue Europa
'Participation en 2010

 Futebol Clube Paços de Ferreira
 Ligue Europa
'Participation en 2014

Distinctions personnelles 
Meilleur arrière droit en première division portugaise 2006-2007
Meilleur arrière droit de première division roumaine 2008-2009-2011

Statistiques détaillées 
 :

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Footballeur français
Naissance en décembre 1980
Naissance au Creusot
Joueur du Desportivo Chaves
Joueur du CF Estrela da Amadora
Joueur du CFR Cluj
Joueur du Vitória SC
Joueur du FC Paços de Ferreira
Joueur du FC Penafiel